Okręty US Navy o nazwie USS  "Devastator":
 Pierwszy "Devastator" (AM-318) był trałowcem, który był w służbie w czasie II wojny światowej i wojny koreańskiej.
 Drugi "Devastator" (MCM-6) jest trałowcem typu Avenger. Wszedł do służby 6 października 1990.

Devastator